Zeitvertreib kann bedeuten:

 Form der Freizeitgestaltung, siehe Freizeit
 ein Theaterstück, siehe Zeitvertreib (Nestroy)
 Zeitvertreib (Tschechow), Kurzgeschichte (1886)
Siehe auch:
 Der vernünftige Zeitvertreiber, deutsche Wochenschrift